Cluster či klastr může být označení pro:

 cluster (pevný disk) – část pevného disku
 počítačový cluster – skupina spolupracujících počítačů
 cluster (kosmonautika) – koordinovaná skupina modulů nosných raket
 klastr (ekonomika) – módní označení pro sdružení spolupracujících ekonomických subjektů
 klastr (statistika) – skupina objektů vydělujících se ze statistického pozadí
 klastr (epidemiologie) – skupina osob vymezená dle regionů či lokalit, vizte Vzorkování populace (epidemiologie)
 klastr (hudba) – velmi úzký shluk těsně sousedících tónů
 cluster headache – neurologické onemocnění projevující se záchvatovými bolestmi hlavy
 kvězdokupa ()
 kazetová puma (), letecká puma obsahující větší počet submunice

Externí odkazy